Светово́е число́, светово́е значе́ние () — понятие в фотографии, однозначно описывающее интенсивность падающего или отражённого света, и позволяющее оценивать экспозицию снимаемой сцены. В отличие от экспозиционного числа, световое может рассматриваться как фотометрическая величина, а его шкала так же основана на логарифмической зависимости с основанием 2. Термин не является всеобщим стандартом и имеет несколько значений, которые часто путают друг с другом:
Произвольное показание экспонометра, которое при помощи дискового калькулятора переводится в конкретные экспозиционные параметры или экспозиционное число. Некоторые внешние экспонометры, такие как «Pentax Spotmeter V» выдают результат непосредственно в виде светового числа LV;
Синоним интенсивности падающего света в американской аддитивной экспонометрической системе APEX;
Синоним значения яркости в системе APEX. Некоторые исследователи используют для описания величины такие единицы, как кандела на квадратный метр;
Синоним понятия «экспозиционное число» при светочувствительности ISO 100;
Англоязычное понятие  (буквально: «значение света») переводится на немецкий язык, как . Это слово в 1954 году было использовано Фридрихом Декелем для описания понятия экспозиционного числа (), и поэтому термины LV и EV часто путают друг с другом.

См. также 
 Экспозиция (фото)
 Ведущее число фотовспышки

Примечания

Литература 
 

Фототермины